2 miejscowości w Polsce: 
 Biedrzychów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Strzelin 
 Biedrzychów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów